De Nederlandse kampioenschappen afstanden 1997 werden op 25 en 26 januari 1997 gehouden in Den Haag op de schaatsbaan De Uithof.

Mannen

500 meter

1000 meter

1500 meter

5000 meter

10000 meter

Vrouwen

500 meter

1000 meter

1500 meter

3000 meter

5000 meter